Световното първенство по снукър през 1997 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 19 април до 5 май. Победител е Кен Дохърти, който побеждава на финала Стивън Хендри с 18-12 фрейма.

Награден фонд 
 Победител £210 000
 Финалист £126 000
 Полу финалисти £63 000
 Четвърт финалисти £31 500
 Достигнали втори кръг £16 800
 Отпаднали в първи кръг £9450
 Най-голям брейк на телевизионна маса £18 000
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000
 Общо награден фонд £1 260 00

Най-голям брейк 
Рони О'Съливан прави Максимален брейк от 147.

Резултати 

1997